Zuidrivier, voormalige naam die kolonisten aan Delaware (rivier) gaven
 Zuidrivier (Suriname), een rivier in Suriname die uitmondt in de Lucie